The Setai Fifth Avenue ist ein Wolkenkratzer in Manhattan, New York City. Das Gebäude ist sowohl unter dem Namen The Setai (Hotel) oder 400 Fifth Avenue (Wohnungen) bekannt. Das Gebäude befindet sich zwischen der 36th und der 37th Street und hat die Adresse 400 Fifth Avenue.

Hotel 
Das Hotel The Setai ist ein Fünfsterne Hotel. Es befindet sich von der fünften bis zur 27. Etage und hat 214 Zimmer, sowie 57 Suiten. Neben einem Restaurant, dem Ai Fiori, gibt es auch eine Bar, ein Spa und ein Fitnesscenter.

Das Hotel gehörte zeitweise zu den Leading Hotels of the World.

Residenzen 
Von der 28. bis zur 56. Etage befinden sich ausschließlich Wohnungen. Die teuerste Penthousewohnung kostet 32 Millionen US-Dollar.

Weblinks 

 Offizielle Internetpräsenz (400 Fifth Avenue)
 Offizielle Internetpräsenz (The Setai)

Einzelnachweise 

Setai Fifth Avenue #The
Bauwerk der Moderne in den Vereinigten Staaten
Erbaut in den 2000er Jahren
Bauwerk des Art déco in den Vereinigten Staaten
Hochhaus in Nordamerika
Setai
Unternehmen (Manhattan)